Марбод (Maroboduus, 30 год до н. э. — 37 год) — вождь древнегерманского племени маркоманов.
 Марбод Реннский (Марбодий; ; ок. 1040—1123) — епископ Ренна (1096—1123) и поэт, автор дидактической поэмы «Лапидарии» (Liber Lapidum).